Павловка Первая — название населённых пунктов.

Россия 
 Павловка 1-я — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Павловка Первая — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Павловка Первая — село в Тальновском районе Черкасской области.

См. также 
 Павловка
 Павловка 2-я